"Monticelli" pode ser:
 Monticelli d'Ongina, comuna italiana da Emília Romagna
 Monticelli Pavese, comuna italiana da Lombardia
 Monticelli Brusati, comuna italiana da Lombardia

Ver também
 Monticello (desambiguação)